Rushforth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Keith Rushforth
 K.D. Rushforth